Salmona ist:

 Familienname von Rogelio Salmona (1927–2007), kolumbianischer Architekt
 in der Antike der Name des Flusses Salm (Mosel)